Nicolás Almagro ha battuto in finale Tomas Behrend 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (secondo turno)
 Albert Portas (quarti di finale)
 Assente
 Fernando Vicente (primo turno)

 Olivier Mutis (primo turno)
 Tomas Behrend (finale)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Albert Montañés (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2004